Spojení písmen V a R může mít různé významy:

VR 
 CF-VR – kód ISO 3166-2 pro prefekturu Vakaga
 Virtuální realita
 Verona – italská provincie
 Velvet Revolver – americká rocková superskupina
 Victorian Railways – dráhy australského státu Victoria
 VR-Yhtymä Oy – finské státní dráhy, původně Valtionrautatiet

v. r. 
 vlastní rukou
 vrchní rada

Externí odkazy 
 

Zkratky
Značky